Dueodde har flere betydninger:

 Dueodde, område på Bornholm
 Dueodde (skib fra 2005), et tidligere skib fra Bornholmstrafikken
 Dueodde Fyr, en fyr på Bornholm